La legge della strada (La loi des rues) – romanzo di Auguste Le Breton del 1955
La legge della strada (La loi des rues) – film del 1956 diretto da Ralph Habib